Anna Christie (pel·lícula de 1923), pel·lícula muda dirigida per John Griffith Wray i protagonitzada per Blanche Sweet i William Russell 
 Anna Christie (1930), pel·lícula estatunidenca de Clarence Brown estrenada el 1930
 Anna Christie (pel·lícula de 1931), pel·lícula en alemany adaptada de l'obra de teatre de 1921 del mateix títol d'Eugene O'Neill